( en anglais) désigne notamment :

Téléfilm 
 , le titre original de La Vague, téléfilm d'Alex Grasshoff diffusé en 1981.

Cinéma 
 , le titre anglais de La Vague (), film allemand de Dennis Gansel sorti en 2008 ;
  (), un film norvégien de Roar Uthaug sorti en 2015.

Musique 
 , une chanson de Miike Snow présente sur l'album  sorti le  ;
 , un single de Sneakbo sorti le  ;
 The Wave, le premier album studio de Tom Chaplin sorti en 2016.

Autres 
 , une formation rocheuse en Arizona aux États-Unis ;
 The Wave, une station de radio berlinoise ;
 , un bâtiment situé au Queensland en Australie.

Voir aussi